El término concusión puede tener diferentes significados en diferentes áreas:

 en medicina, concusión es un término que se refiere a la pérdida inmediata del conocimiento acompañada de un periodo corto de amnesia, usualmente después de un traumatismo craneoencefálico;
 en derecho, concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal.